Giorgio Dolfin ist der Name folgender Personen:

* Giorgio Dolfin (1396–1458), venezianischer Autor, siehe Cronicha dela nobil cità de Venetia e dela sua provintia et destretto #Der Verfasser Zorzi Dolfin
 Giorgio Dolfin (Schauspieler), italienischer Schauspieler